Биярсланов — фамилия. Известные носители:
 Биярсланов, Артур (1995) — канадский боксёр.
 Биярсланов, Камал Русланович (1987) — российский тхэквондист.